Questa è la Cronologia completa delle partite ufficiali della Nazionale di calcio del Belgio dal 1904 ad oggi.

Partite dal 1904 ad oggi

Collegamenti esterni

Nazionali di calcio del Belgio
Belgio